A német nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 16-án.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a negyedlitereseknél Takahasi Júki végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Mattia Pasini diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőr

Jegyzetek

Források

Német
motogp